Schloss Waidhofen bezeichnet:

 Rothschildschloss als Schloss Waidhofen an der Ybbs
 Schloss Waidhofen an der Thaya